

Musica 
Knock Knock – album di Smog (Bill Callahan) del 1999
 Knock Knock – traccia dell'album Veni Vidi Vicious dei The Hives del 2000
Knock Knock – singolo di Monica del 2003, dall'album After the Storm
Knock Knock – album di Misha B del 2013

Televisione 
 La porta parlante (Knock, Knock) – episodio della seconda stagione di The Real Ghostbusters
 La zia Lilian (Knock, Knock) – episodio della prima stagione di Six Feet Under

Cinema 
Picchiarello contro Andy Panda (Knock Knock) – cortometraggio del 1940 diretto da Walter Lantz e Alex Lovy
Knock Knock – film del 2007 diretto da Joseph Ariola
Knock Knock – film del 2015 diretto da Eli Roth

Pagine correlate 
Knock